Ernest Deligny peut désigner :
 Ernest Deligny (1820-1898), un ingénieur français ;
 Ernest Deligny (1864-1950), un enseignant de lycée et espérantiste français.